Urumow (auch als Urumoff umschrieben) ist der Familienname von:
 Iwan Urumow (1857–1937), bulgarischer Botaniker
 Wladimir Urumow (* 1990), bulgarischer Gewichtheber